Минулого раз, коли турнір проводився перед пандемією, чемпіонами були Жан-Жульєн Роєр та Горія Текеу, але цього разу обидва вирішили грати з іншими партнерами. Роєр утворив пару з  Марсело Мело, яка пступилася в другому колі парі  Тім Пютц / Александер Цвереф. Партнером Текеу був Кевін Кравіц, і вони програли парі Іван Додіг / Філіп Полашек, також у другому колі. 

Виграли турнір Марсель Гранольєрс та Ораціо Себальйос, здолавши в фіналі пару Нікола Мектич / Мате Павич з рахунком 1–6, 6–3, [10–8].

За право називатися першою ракеткою світу вели боротьбу Павич та  Роберт Фара. Павич зберіг вищий рейтинг після того як Фара програв у другому колі, як і переможці попереднього турніру.

Сіяні пари
Перші чотири пари отримали перепустку в друге коло без гри.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання
Основна сітка 

Mutua Madrid Open - Doubles
Men's Doubles